Le patronyme Friart, Friard, Fryard provient de l'anthroponyme germanique Fridohart (de frith et hard).
Des variantes sont Friar, Friat, Frias, Friadt, Fréard, Fréart, Freart.

Benoît Friart (1951-), homme politique belge.

Raoul-Adrien Fréard du Castel (1696 – 1766), géomètre français.

Paul Fréart de Chantelou (1609-1694), collectionneur français.

Prénom
Friard d'Indret (510-573/583), religieux français.